Gunzenhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Gunzenhäuser († 1606), deutscher Zimmermann und Baumeister
 Rul Gunzenhäuser (1933–2018), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Gunzenhäuser (1826–1906), deutscher Jurist und Politiker